Pal·las, és un diccionari català, on al final de cada definició, hi apareix la traducció del mot en llengua castellana i en llengua francesa. És un diccionari de definicions, on qualsevol paraula que es cerqui es pot trobar la seva traducció en dos idiomes més. També conté un vocabulari castellà-català i un vocabulari francès-català. Alhora, té un petit vocabulari de noms geogràfics i un altre de noms patronímics.

El va escriure el gramàtic Emili Vallès i es va publicar a Barcelona l'any 1927 a l'Editorial Pal·las, S. A.. El diccionari va aparèixer per fascicles periòdicament. Té 1300 pàgines.

Anys més tard es va reeditar i ampliar el diccionari afegint també les traduccions en anglès.

Referències 
 https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/emili-valles-i-vidal

Diccionaris en català de l'edat moderna
Llibres catalans amb més de mil pàgines